Soap Opera is een album van de Britse rockband The Kinks uit 1975. De opnamen vonden plaats van augustus t/m oktober 1974.

Tracks 
 "Everybody's a Star (Starmaker)"
 "Ordinary People"
 "Rush Hour Blues"
 "Nine to Five"
 "When Work is Over"
 "Have Another Drink"
 "Underneath the Neon Sign"
 "Holiday Romance"
 "You Make It All Worthwhile"
 "Ducks on the Wall"
 "(A) Face in the Crowd"
 "You Can't Stop the Music"

Muziekalbum uit 1975
Muziekalbum van The Kinks
Muziekalbum verschenen op sacd